

Film en televisie 
 Way Out West (1937), film met Laurel en Hardy uit 1937
 Way Out West (1930), een Amerikaanse comedyfilm uit 1930
 Way Out West (Sliders), een televisie-aflevering

Muziek 
 Way Out West (band), een Engels duo uit elektronische muziek uit Bristol
 Way Out West (jazzband), een Australische jazzband uit Melbourne
 Way Out West (festival), een driedaags muziekfestival in Göteborg, Zweden

Albums 
 Way Out West (Richard Davis album), 1980
 Way Out West (Sonny Rollins album), 1957
 Way Out West (Mae West album), 1966
 Way Out West (Way Out West album), 1997, door het bovenstaande Engelse duo
 Way Out West (Marty Stuart album), een album uit 2017 van Marty Stuart
 Way Out West, Italiaanse uitgave van Sixteen Tons of Bluegrass, een album uit 1966 van Pete Stanley en Wizz Jones

 Songs 
 Way Out West (song), een song uit 1973 van The Dingoes
 Way Out West, een song van The Cooper Temple Clause van See This Through and Leave Way Out West, een song van Kurtis Blow from Kurtis Blow Way Out West, een song van Andrew Bird's Bowl of Fire from The Swimming Hour Way Out West, een song van Big Star from Radio City Way Out West, een song die te zien was in de film uit 1991 An American Tail: Fievel Goes West''
 Way Out West, een folksong van Mary McCaslin